Damien Marcq, né le  à Boulogne-sur-Mer, est un footballeur français évoluant au poste de milieu de terrain au Sporting de Charleroi.  Il peut également jouer en tant que défenseur central.

Biographie

US Boulogne

Damien Marcq, natif de Boulogne-sur-Mer, est un pur produit du centre de formation du club boulonnais, où il fait toutes ses classes. Il intègre l'équipe première en 2006, à l'âge de 17 ans, alors que l'équipe évolue en National. Il participe de manière brillante aux deux montées du club, en 2007 et 2009, qui permettent aux Nordistes de découvrir l'élite lors de la saison 2009-2010. Devenu capitaine de l'équipe première à la suite de la blessure de Grégory Thil, il inscrit son premier but en Ligue 1 lors de la , face au FC Lorient (2-0) mais ne peut empêcher la relégation de son club de Ligue 2.

SM Caen

Plusieurs semaines après avoir fait part de son souhait de rester dans l'élite et signifié sa préférence pour le Stade Malherbe Caen, son transfert est officialisé fin juin 2010, en échange d'une indemnité d'environ trois millions d'euros. Il signe un contrat de quatre ans.

Dijon FCO

Malgré un état d'esprit loué par les entraîneurs, il peine à retrouver le niveau qui était le sien à Boulogne. Après une première saison décevante en Normandie, il est prêté en août 2011 au Dijon FCO. Ses performances de nouveau décevantes et la relégation des deux équipes en Ligue 2 en fin de saison font que l'option d'achat du joueur n'est pas levée par le club bourguignon.

CS Sedan Ardennes

En juin 2012 il est de nouveau prêté mais cette fois au CS Sedan Ardennes pour y acquérir du temps de jeu.

Sporting de Charleroi 
Le , il signe en faveur du Royal Charleroi Sporting Club, club de D1 belge, à titre définitif. Lors des saisons 2014-2015 et 2016-2017, le club participe aux play-offs 1 en compagnie des cinq autres meilleures formations du championnat. Damien Marcq prend également part aux rencontres disputées par le Sporting dans le cadre des deuxième et troisième tours de qualification de la Ligue Europa lors de la saison 2015-2016.

La Gantoise

Le , après quatre ans passés à Charleroi, le Français s'engage dans le club belge de La Gantoise.

Équipe nationale espoirs 
Ses performances en Ligue 2 lors de la saison 2008-2009 lui valent d'être repéré par Erick Mombaerts, le sélectionneur de l'équipe de France espoirs, qui le convoque dans la liste pour le Festival Espoirs de Toulon, dont il dispute le match contre le Chili. Il est sélectionné de nouveau chez les Bleuets à trois reprises en 2010.

Statistiques 

|}

Références

Liens externes 

 

Footballeur français
Joueur de l'US Boulogne
Joueur du SM Caen
Joueur du Dijon FCO
Joueur du CS Sedan Ardennes
Joueur du Royal Charleroi Sporting Club
Joueur du SV Zulte Waregem
Joueur du KAA La Gantoise
Joueur de la Royale Union saint-gilloise
Naissance en décembre 1988
Naissance à Boulogne-sur-Mer